Ike puede hacer referencia a:

Nombres 
 Dwight D. Eisenhower (1890-1969), militar y político estadounidense, conocido con este sobrenombre.
 Ike Barinholtz (1974 - ), actor y productor estadounidense.
 Ike Turner (1931-2007), músico de rock y blues estadounidense.
 Ike Moriz (1972 - ), cantante, compositor, músico, actor y productor alemán-sudafricano.
 Ike Diogu (1983 - ), jugador de baloncesto estadounidense.

Videojuegos 
 Ike, personaje de la saga de videojuegos Fire Emblem.

Otros usos 
 Internet key exchange (IKE), un protocolo usado en IPsec, un conjunto de protocolos de internet.